Coriolan (< ):

Tragedie de Shakespeare 
 Coriolanus (piesă), una din tragediile lui William Shakespeare, scrisă probabil între 1605-1608

Prenumele unor români 
 Coriolan Băran (1896, Nyerő (Nerău), Timiș, Transilvania  1979, Timișoara), un jurist și avocat român
 Coriolan Brediceanu (1849, Lugos (Lugoj), Transilvania  1909), un avocat și un om politic
 Coriolan Bucur, un deputat român (ales în județul Mureș, Transilvania)
 Gheorghe-Coriolan Ciuhandu (* 1947, Timișoara, Transilvania), un politician român,
 Coriolan Drăgulescu (1907, Varadia (Vărădia), Caraș-Severin, Transilvania  1977, București), un academician român, chimist
 Coriolan Hora (1928, Sânnicolau Român, Bihor, Transilvania  1991), un pictor român
 Coriolan Neamțu (* 1925, Satu Mare, Transilvania)
 Coriolan Păunescu, scriitor
 Coriolan Petranu (1893, Transilvania  1945), primul istoric de artă român din Transilvania
 Coriolan Pop (1864, județul Bihor, Transilvania  1919), un avocat, lider al mișcării naționale românești din județul Bihor
 Coriolan Nicolae Sabǎu (1897, Torda (Turda), Transilvania  1974, Lupșa, Alba)
 Dan Coriolan Simedru (* 1962, Transilvania), prefect al județului Alba, deputat de Alba
 Coriolan Suciu (1895, Transilvania  1967), un profesor, preot și istoric român
 Coriolan Tătaru (* ?, Transilvania), primar al municipiului Cluj-Napoca (1931  1932)

Prenume românești
Nume proprii